Mount Lee ist der Name mehrerer Berge

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Lee (Lake and Peninsula Borough), ein  hoher Berg im Lake and Peninsula Borough im US-Bundesstaat Alaska
 Mount Lee (Matanuska-Susitna Borough), ein  hoher Berg im Matanuska-Susitna Borough im US-Bundesstaat Alaska
 Mount Lee (Washington), ein  hoher Berg in King County im US-Bundesstaat Washington
 Mount Lee (Kalifornien), ein  hoher Berg in Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien

in Australien:
 Mount Lee (New South Wales), ein Gipfel im australischen Bundesstaat New South Wales
 Mount Lee (South Australia), ein Gipfel im australischen Bundesstaat South Australia
 Mount Lee (Tasmanien), ein Gipfel auf der australischen Insel Tasmanien

weitere:
 Mount Lee (Alexander-I.-Insel), ein  hoher Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika